Ernest Armand peut désigner :

 Ernest Armand (1829-1898), homme politique français ;
 Ernest Armand (1872-1963), militant anarchiste français.